Бру́т ( или Брутæ) — село в Правобережном районе Республики Северная Осетия — Алания. 

Административный центр муниципального образования «Брутское сельское поселение».

География 
Село расположено в юго-западной части Правобережного района, на правом берегу реки Камбилеевка. Находится в 10 км к северо-западу от районного центра — Беслан и в 35 км от города Владикавказ.

Этимология 
Название села произошло от осетинского быру — «ров».

История 
Селение было основано в 1830 году девятью дворами Шанаевых, вынужденными переселенцами из сёл Тменикау, Кани и Нижний Кобань, расположенных в горной Тагаурии. Переселению предшествовала карательная экспедиция коменданта крепости Владикавказ, российского генерал-майора Абхазова, объявившего о необходимости переселения всех жителей горной Тагаурии в предгорья, в с связи с отдачей их земель в казну. 

На осетинском село Брут называют ещё Санатыхъæу «селение Шанаевых», по фамилии его первопоселенцев, обосновавшихся близ большого кургана, которому дали имя — Челеметов курган, в честь старейшины, Челемета Шанаева.

В 1853 году в ауле Шанаево проживали 29 семьи из фамильных родов — Шанаевых, Тугановых, Алдатовых, Кундуховых и Мамсуровых, к которым позже переселились Мамсуровы и Кануковы из гизельдонских селений. К 1866 году два селения Шанаевых и одно Алдатовых объединяются в единое село, состоящее из 88 дворами. В 1886 году в Шанаево насчитывалось 149 дома и 812 жителей, а к 1910 году их численность возрастало до 197 дворов и 1023 жителя.

Фамилии
Алдатовы, Бекузаровы, Бердиковы, Жантиевы, Кануковы, Кодзаевы, Козыревы, Кокаевы, Кундуховы, Мамсуровы, Мисиковы, Слоновы, Тетовы, Тугановы, Улубиевы, Хаевы, Цараховы, Цахиловы, Чшиевы, Шанаевы.

Население

Известные уроженцы 
 Алдатов Ибрагим Эрикович (1983) — борец вольного стиля.
 Кануков Инал Дударович (1851—1899) — писатель, публицист, просветитель, этнограф. Автор очерков «В осетинском ауле», «Горцы переселенцы».
 Кодзати Ахсар Магометович (1937) — осетинский писатель.
 Мисиков Магомет Асланикоевич (1881—1937) — доктор медицины и профессор, народный врач, ученый-исследователь, антрополог и этнограф. Автор труда «Материалы для антропологии осетин» (Одесса, 1916 г).
 Мисиков Темболат Тепсарикоевич (1879—1962) — народный музыкант, сказитель осетинского нартовского эпоса, участник Русско-японской войны 1904—1905 гг.
 Шанаев Гацыр Текаевич (1834—1880) — известный деятель осетинской культуры XIX века, собиратель осетинского фольклора, участник Крымской войны 1855 г.
 Шанаев, Джантемир Текаевич (1851—1928) — фольклорист, этнограф, собиратель нартских сказаний.
 Шанаев, Казбек Исламович (1912—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Шанаев Уари Умарович (1884—1968) — осетинский писатель и поэт.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Правобережного района